Parrocel è un cognome francese. Può riferirsi a:

 Famiglia Parrocel, dinastia di artisti francesi:
 Barthélemy Parrocel, pittore del XVII secolo, figlio di Georges
 Charles Parrocel, pittore e incisore del XVII-XVIII secolo, figlio di Joseph
 Étienne Parrocel, detto Parrocel le Romain, pittore del XVIII secolo, figlio di Ignace Jacques e nipote di Pierre
 Ignace Jacques Parrocel, pittore e incisore del XVII-XVIII secolo, figlio di Louis e fratello di Pierre
 Joseph Parrocel, pittore, disegnatore e incisore del XVII secolo, figlio di Barthélemy
 Joseph François Parrocel, pittore e incisore del XVIII secolo, figlio di Pierre
 Louis Parrocel, pittore e incisore del XVII secolo, figlio di Barthélemy
 Pierre Parrocel, pittore del XVII-XVIII secolo, figlio di Louis e nipote di Joseph
 Pierre Ignace Parrocel, pittore e incisore del XVIII secolo, figlio di Pierre
 Étienne-Antoine Parrocel, imprenditore, storico dell'arte e pittore del XIX secolo